Князь Иван Андреевич Меньшой Хилков (ум. 30 августа 1677) — русский военный и государственный деятель, стольник, боярин и воевода, сын дворянина московского и воеводы князя Андрея Дмитриевича Хилкова.

Биография 
Князь Иван Андреевич Хилков начал службу в чине стольника при дворе царя Михаила Фёдоровича. В 1637 году был отправлен первым воеводой в крепость Терки на Северном Кавказе, где находился три года. В 1640 году князь И. А. Хилков был вызван в Москву, где получил от царя поручение осмотреть оборонительное состояние Путивля и других пограничных крепостей.

В 1645 году князь Иван Андреевич Меньшой Хилков был отправлен из Москвы в Рязань, где находились полки, расположенные на южной границе Русского государства. И. А. Хилков привел ратных людей к присяге на верность новому царю Алексею Михайловичу. Затем князь Иван Андреевич Хилков был первым воеводой в Венёве, Мценске и Вязьме.

Честная и бескорыстная служебная деятельность доставила князю Ивану Хилкову в 1648 году звание первого судьи в Московском судном приказе. В мае 1649 года Иван Андреевич Хилков, пожалованный из стольников в окольничие, был отправлен на воеводство вначале в Казань, а оттуда в Тобольск. В 1652 году был вызван из Тобольска в Москву, где заведовал столицей во время отсутствия царя Алексея Михайловича. Царь очень высоко ценил бескорыстие и заслуги князя И. А. Хилкова, часто приглашал его к своему столу. В 1654 году он назначен первым судьей в Монастырском и Переносных дел приказах.

В 1654 году во время первого похода царя Алексея Михайловича на Речь Посполитую князь Иван Андреевич Хилков был оставлен четвёртым «Москву ведать». 20 февраля 1655 года был пожалован из окольничих в бояре. Князь Иван Андреевич Хилков вначале был назначен первым воеводой в Псков, а затем был переведен в Юрьев Ливонский (Дерпт). В августе 1657 года юрьевский воевода князь И. А. Хилков, командуя небольшим гарнизоном (800 чел.), в течение двух недель успешно защищал Юрьев, осажденный шведской армией (5-7 тыс. чел.) под командованием генерала Магнуса Делагарди. После этого И. А. Хилков был вызван царем в Москву, где 25 декабря 1659 года был у государя в Золотой палате за столом. «За осадное в Юрьеве сидение» царь Алексей Михайлович пожаловал князю Ивану Андреевичу Хилкову шубу атласную золотую и кубок, а к его окладу придачу в 160 рублей.

В январе 1660 года боярин князь Иван Андреевич Хилков был назначен первым воеводой в Полоцк, откуда совершил поход против литовцев, нанес им поражение в бою. Противник потерял убитыми до 2000 человек, а литовский командир с другими пленниками был доставлен в Москву.

В 1664—1670 годах боярин князь Иван Андреевич Хилков вначале был первым воеводой в Тобольске, а затем в Астрахани. В 1671 году был вызван в Москву, где в государственных делах больше участия не принимал и только изредка появлялся на придворных церемониях.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Иван Андреевич
Стольники (Русское государство)
Воеводы Тобольска
Окольничие
Бояре
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Россия)
Главы Монастырского приказа